Магран:

Фамилия и прозвище 
 Жерсон Магран (Жерсон Аленкар де Лима Жуниор; род. 1985) — бразильский футболист.
 Магран, Виллиан (Виллиан Энрике Антунес; род. 1987) — бразильский футболист.
 Родригес, Марсио (Магран; род. 1978) — бразильский футболист.

Топоним 
 Магран — округ в вилайете Эль-Уэд в Алжире.